.

Varianti
Femminili: Zoria
Russo: Заря́ (Zarja)

Origine e diffusione
Riprende il nome di una divinità slava del mattino e della bellezza, che significa "stella del mattino" oppure "sorgere del sole"; in quest'ultimo caso, risulta analogo per significato ai nomi Alba, Aurora, Anatolio, Dawn, Zora, Agim, Aušra, Hajna e Rossana.

Vi è anche un uso moderno del nome della lingua inglese; in tal caso, però potrebbe essere una ripresa del nome della città Nigeriana di Zaria oppure di un derivato del nome Zaira.

Onomastico
Il nome è adespota, cioè non è portato da alcuna santa, quindi l'onomastico ricade il 1º novembre, festa di Ognissanti.

Persone

Il nome nelle arti
Zoria è un personaggio della serie animata Cacciatori di draghi.
Zarya Alkaesa è un personaggio della serie di romanzi La Ruota del Tempo, scritta da Robert Jordan.

Note

Prenomi di origine slava
Prenomi derivati dall'astronomia